Příjmení Jurečka, potažmo Jurečková, odkazují na vícero lidí:

 Alexandr Jurečka (1990–2015) – český judista
 Jana Jurečková (* 1940) – česká matematička a statistička
 Jaroslav Jurečka (* 1943) – český politik, poslanec a senátor
 Ladislav Jurečka (1925–2004) – český herec
 Luděk Jurečka (* 1983) – český basketbalista
 Marian Jurečka (* 1981) – český politik, ministr zemědělství
 Petr Jurečka (* 1976) – český hokejista
 Richard Jurečka (1992–2019) – slovenský freestylový lyžař
 Václav Jurečka (* 1994) – český fotbalista